Гево́рг Мнацака́нович Бошья́н (1908—1997) — советский учёный в области ветеринарной санитарии и микробиологии. Депутат Верховного Совета РСФСР III созыва.

Биография 
До 1949 г. Бошьян заведовал отделом биохимии и микробиологии Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ). C 1949 возглавлял лабораторию по изучению изменчивости микробов.
18 февраля 1951 года избран депутатом Верховного Совета РСФСР III созыва от Ухтомского избирательного округа Московской области.

Научные взгляды
Разработал учение о кристаллизации бактерий, о возникновении микробов из кристаллов,а также из других неорганических жидкостей , в т ч лечебных сывороток и вакцин.

Примечания

Библиография

Ссылки

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Кандидаты ветеринарных наук
Ветеринары XX века
Микробиологи XX века
Ветеринары СССР
Микробиологи СССР
Персоналии:Мичуринская биология